Чемпіонат Андорри 2005–2006 — 11-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Переможцем вперше став Ранжерс.

Клуби-учасники

Перший етап

Підсумкова таблиця 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/21 травня 2006

|}

Посилання 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 
 Чемпіонат Андорри на rsssf 

2005—2006
Андорра
Андорра